Rudy Demotte a présidé plusieurs gouvernements belges à des niveaux fédéraux différents :
 entre 2007 et 2009 :
 au niveau du gouvernement wallon : le gouvernement Demotte I (2007 - 2009) ;
 au niveau du gouvernement de la Communauté française : le gouvernement Demotte I (2008 - 2009, à distinguer du précédent).
 entre 2009 et 2014 :
 au niveau du gouvernement wallon : le gouvernement Demotte II;
 au niveau du gouvernement de la Communauté française : le gouvernement Demotte II (à distinguer du précédent).
 à partir de 2014
 au niveau du gouvernement de la Communauté française : le gouvernement Demotte III.